Софийският маратон е ежегоден маратон, който се провежда в София от 1983 година. Организатори са Столичната община и Българската федерация по лека атлетика.

През 2007 и 2008 г. голямата награда е лек автомобил „Тойота“. Наградният фонд през 2008 г. включва още парични и предметни награди на стойност 26 000 и 19 000 лв.

Освен класическата дистанция от 42,195 километра, са включени и бягания и на други дистанции, през 2008 г. – на 17, на 8,5 и на 3,5 километра. Общият брой участници през 2008 г., отбелязан като „рекорден“, е 2100 души.

През 2009, 2010 и 2011 година поради редица организационни и финансови причини не се провежда маратон на класическата дистанция. На 4 октомври 2015 г. се проведе 32-рото издание на маратона с над 3000 участници във всичките дисциплини, като 223 от тях успяха да завършат класическите 42,195 км.

През 2017 година събитието се провежда на 15 октомври, участниците са над 2500, а наградният фонд на маратона е 30 000 евро. Победителят при мъжете, кениецът Кипроно, поставя рекорд на трасето.

Ново трасе 

От 2019 година Софийският маратон е с ново трасе. За класическата дистанция се бягат две обиколки по 21 км, като стартът също е изместен на площад „Батенберг“, пред Националната художествена галерия.

Победители

Външни препратки 
 Сайт на Българската федерация по лека атлетика
 sofia.bg 
 Сайт на Софийски маратон

Маратони в България
Спортни състезания в София